Le major parlait trop est le titre des œuvres suivantes :
 Le major parlait trop, roman policier d'Agatha Christie publié en 1964, mettant en scène Miss Marple, qui a connu plusieurs adaptations :
 Le major parlait trop (), téléfilm américain de Robert Michael Lewis, diffusé en 1983 ;
 Le major parlait trop (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, diffusé en 2013.